A-1 liga za 1994./95. je bilo četvrto izdanje hrvatskog prvenstva u košarci od neovisnosti.
Sudjelovalo je šesnaest ekipa, a prvak je bila ekipa Centar banke iz Zagreba.

Ljestvice i rezultati

Prvi dio

Plava liga

Crvena liga

Drugi dio

Bijela liga 
 za 1. – 6. mjesto

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996. Zagreb, 1996.
 ŽKK Riječanka, rezultati 1994./95., pristupljeno 2. veljače 2014.

1994-95
ž-1-A-1